Cangaço – esponente di una forma di banditismo di "ribellione sociale" (il cangaço) nella storia del Brasile dell'Ottocento

Cinema 
 Il brigante (O Cangaceiro) – film del 1953 diretto da Lima Barreto
 O' Cangaceiro – film del 1970 diretto da Giovanni Fago
 O Cangaceiro – film del 1997 diretto da Anibal Massaini Neto

Altro 
 Cangaceiro – singolo dei Litfiba del 1989
 O Cangaceiro – pubblicazione anarchica brasiliana